Sezona Formule 1 2020 je enainsedemdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se bi morala začeti 15. marca 2020 z dirko za , ki je bila zaradi COVID-19 odpovedana, dejansko se je začela 5. julija z dirko za , končala pa se je 13. decembra 2020 s sedemnajsto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Dirkači in moštva

|-
|scope="row" rowspan="2"| Alfa Romeo Racing Orlen
!scope="row" rowspan="2"|Alfa Romeo Racing-Ferrari
| rowspan="2" |C39
|rowspan="2"|Ferrari 065
|style="text-align:center" rowspan="2"|
|style="text-align:center"|7
| Kimi Räikkönen
|-
|style="text-align:center"|99
|nowrap| Antonio Giovinazzi
|-
|scope="row" rowspan="2"| Scuderia AlphaTauri Honda
!scope="row" rowspan="2"|AlphaTauri-Honda
|rowspan="2"|AT01
|rowspan="2" nowrap|Honda RA620H
|style="text-align:center" rowspan="2"|
|style="text-align:center"|10
| Pierre Gasly
|-
|style="text-align:center"|26
| Daniil Kvjat
|-
|scope="row" rowspan="2"| Scuderia Ferrari Mission Winnow
!rowspan="2"|Ferrari
| rowspan="2"|SF1000
|rowspan="2"|Ferrari 065
|style="text-align:center" rowspan="2"|
|style="text-align:center"|5
| Sebastian Vettel
|-
|style="text-align:center"|16
| Charles Leclerc
|-
|scope="row" rowspan="3"| Haas F1 Team
!scope="row" rowspan="3"|Haas-Ferrari
| rowspan="3" |VF-20
|rowspan="3"|Ferrari 065
|style="text-align:center" rowspan="3"|
| style="text-align:center"|8
| Romain Grosjean
|-
| style="text-align:center"|20
| Kevin Magnussen
|-
| style="text-align:center"|51
|  Pietro Fittipaldi
|-
| scope="row" rowspan="2" | McLaren F1 Team
! scope="row" rowspan="2" |McLaren-Renault
| rowspan="2" |MCL35
| rowspan="2" |
|style="text-align:center" rowspan="2"|
| style="text-align:center"|4
| Lando Norris
|-
| style="text-align:center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|-
|scope="row" rowspan="3" nowrap| Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 
!scope="row" rowspan="3"|Mercedes
| rowspan="3" |F1 W11 EQ Performance
|rowspan="3"|Mercedes M11 EQ Performance
|style="text-align:center" rowspan="3"|
|style="text-align:center"|44
| Lewis Hamilton
|-
|style="text-align:center"|63
| George Russell
|-
|style="text-align:center"|77
| Valtteri Bottas
|-
|scope="row" rowspan="3"| BWT Racing Point F1 Team
!scope="row" rowspan="3" nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
| rowspan="3" |RP20
|rowspan="3" nowrap|BWT Mercedes
|style="text-align:center" rowspan="3"|
|style="text-align:center"|11
| Sergio Pérez
|-
|style="text-align:center"|18
| Lance Stroll
|-
|style="text-align:center"|27
| Nico Hülkenberg
|-
|scope="row" rowspan="2"| Aston Martin Red Bull Racing
!scope="row" rowspan="2"|Red Bull Racing-Honda
| rowspan="2" |RB16
|rowspan="2|Honda RA620H
|style="text-align:center" rowspan="2"|
|style="text-align:center"|23
| Alexander Albon
|-
|style="text-align:center"|33
| Max Verstappen
|-
|scope="row" rowspan="2"| Renault F1 Team
!scope="row" rowspan="2"|Renault
| rowspan="2" |R.S.20
|rowspan="2"|Renault E-Tech 20
|style="text-align:center" rowspan="2"|
|style="text-align:center"|3
| Daniel Ricciardo
|-
|style="text-align:center"|31
| Esteban Ocon
|-
|scope="row" rowspan="3"| ROKiT Williams Racing
!scope="row" rowspan="3"|Williams-Mercedes
| rowspan="3" |FW43
|rowspan="3"|Mercedes M11 EQ Performance
|style="text-align:center" rowspan="3"|
|style="text-align:center"|6
| Nicholas Latifi
|-
|style="text-align:center"|63
| George Russell
|-
|style="text-align:center"|89
|  Jack Aitken
|-class="sortbottom"
| colspan="8" style="background-color:#EAECF0; text-align:center" |Vir:
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 5. julij
|  Valtteri Bottas
|  Lando Norris
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Štajerska
| Red Bull Ring
| 12. julij
|  Lewis Hamilton
|  Carlos Sainz Jr.
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Madžarska
| Hungaroring
| 19. julij
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  V. Britanija
| Silverstone
| 2. avgust
|  Lewis Hamilton
|  Max Verstappen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  70th Anniversary Grand Prix
| Silverstone
| 9. avgust
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Max Verstappen
|  Red Bull Racing-Honda
| Poročilo
|-
! 6
|  Španija
| Catalunya
| 16. avgust
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Belgija
| Spa
| 30. avgust
|  Lewis Hamilton
|  Daniel Ricciardo
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Italija
| Monza
| 6. september
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Pierre Gasly
|  AlphaTauri-Honda
| Poročilo
|-
! 9
|  Toskana
| Mugello
| 13. september
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 10
|  Rusija
| Soči
| 27. september
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Eifel
| Nürburgring
| 11. oktober
|  Valtteri Bottas
|  Max Verstappen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 12
|  Portugalska
| Algarve
| 25. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Emilija - Romanja
| Imola
| 1. november
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 14
|  Turčija
| Istanbul Park
| 15. november
|  Lance Stroll
|  Lando Norris
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 15
|  Bahrajn
| Bahrain
| 29. november
|  Lewis Hamilton
|  Max Verstappen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  Sahir
| Bahrain
| 6. december
|  Valtteri Bottas
|  George Russell
|  Sergio Pérez
|  Racing Point-BWT Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 13. december
|  Max Verstappen
|  Daniel Ricciardo
|  Max Verstappen
|  Red Bull Racing-Honda
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Sklici 

2020
2020 v športu